Ба́нковский переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Банковский переулок — переулок в Архангельске.
 Банковский переулок — переулок в Екатеринбурге.
 Банковский переулок — переулок в Москве.
 В Санкт-Петербурге:
 Банковский переулок — переулок в Центральном районе.
 Банковский переулок — переулок в Колпине.

См. также 
 Банковская площадь (Варшава)
 Банковский мост